Reuss (rzeka) – rzeka
  dawne kraje niemieckie rządzone przez ród Reuss:
 Księstwo Reuss (linii starszej)
 Księstwo Reuss (linii młodszej)
 Republika Reuss – łącząca od 1918 r. ziemie obydwu księstw